Мартин Пол Дрейер (, род. 1 июля 1966) — новозеландский шахматист, мастер ФИДЕ (1992), шахматный функционер и спортивный писатель.

Двукратный победитель чемпионатов Новой Зеландии: 1991 / 92 и 1995 / 96 (1—3 с Р. Дайвом и Р. У. Смитом). Чемпион Новой Зеландии по рапиду 1995 г. (1—3 с К. Бойдом и М. Ноблом).

В составе сборной Новой Зеландии участник трех шахматных олимпиад (1990, 1992 и 1996 гг.).

Отошел от активной практики в середине 1990-х гг. С тех пор выступает только в местных соревнованиях.

Некоторое время занимал должность советника в .

Живет в Окленде. Является членом шахматного клуба «Howick Pakuranga Chess Club».

Женат, есть двое детей.

В 2017 г. выпустил книгу под названием «The 100 Greatest Sportspeople of All Time» («Сто величайших спортсменов всех времен»).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Дрейера  в базе Chessgames
 Личная карточка М. Дрейера  на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам